Квалификация (отборочный турнир) 15-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин прошла в период с 28 января по 2 сентября 2001 года с участием 61 национальной сборной команды. Было разыграно 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства (11 — от Европы, 4 — от Азии, 3 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 2 — от Африки). От квалификации освобождены команды Аргентины (страна-организатор) и Италии (победитель предыдущего чемпионата мира).

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Израиль, Испания, Латвия, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия.

Групповой раунд

Группа F  
12—14.07.2001. Севилья (Испания) 

 12 июля: Хорватия — Норвегия 3:0 (25:16, 25:22, 25:14); Испания — Австрия 3:0 (25:21, 25:8, 25:18).
 13 июля: Хорватия — Австрия 3:0 (25:12, 25:12, 25:14); Испания — Норвегия 3:0 (25:22, 25:10, 25:16).
 14 июля: Испания — Хорватия 3:2 (25:22, 30:28, 24:26, 21:25, 15:8); Австрия — Норвегия 3:0 (25:19, 26:24, 25:22).

Группа G  
24—26.06.2001. Хертогенбос (Нидерланды) 

 24 июня: Португалия — Дания 3:0 (25:17, 25:23, 28:26); Нидерланды — Израиль 3:0 (25:21, 25:23, 25:21).
 25 июня: Дания — Израиль 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:22); Нидерланды — Португалия 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:20).
 26 июня: Португалия — Израиль 3:0 (25:16, 25:21, 25:11); Нидерланды — Дания 3:0 (25:23, 25:18, 25:16).

Группа H  
22—24.06.2001. Острава (Чехия) 

 22 июня: Чехия — Словения 3:0 (25:16, 25:22, 26:24); Украина — Венгрия 3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:20).
 23 июня: Украина — Словения 3:0 (25:16, 28:26, 25:21); Чехия — Венгрия 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).
 24 июня: Чехия — Украина 3:1 (25:23, 28:30, 25:18, 25:18); Венгрия — Словения 3:1 (18:25, 29:27, 25:19, 25:17).

Группа I 
31.08—2.09.2001. Лодзь (Польша) 

 31 августа: Польша — Молдова 3:0 (25:16, 25:18, 25:18); Франция — Латвия 3:1 (25:22, 14:25, 25:21, 25:17).
 1 сентября: Польша — Латвия 3:0 (25:13, 25:23, 25:19); Франция — Молдова 3:0 (25:14, 25:17, 25:13).
 2 сентября: Латвия — Молдова 3:0 (25:22, 25:16, 25:17); Франция — Польша 3:0 (30:28, 25:18, 25:21).

Группа J  
24—26.08.2001. Прешов (Словакия) 

 24 августа: Словакия — Румыния 3:0 (25:21, 25:23, 25:22); Бельгия — Болгария 3:1 (19:25, 25:22, 25:22, 28:26).
 25 августа: Словакия — Бельгия 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:19); Болгария — Румыния 3:0 (25:19, 26:24, 25:23).
 26 августа: Болгария — Словакия 3:0 (25:18, 25:18, 25:23); Румыния — Бельгия 3:0 (25:23, 25:17, 25:21).

Группа K  
17—19.08.2001. Тампере (Финляндия) 

 17 августа: Финляндия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:13, 25:14, 25:17); Югославия — Германия 3:1 (25:19, 26:28, 25:17, 25:22).
 18 августа: Финляндия — Германия 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:18); Югославия — Босния и Герцеговина 3:1 (23:25, 25:14, 25:15, 25:19).
 19 августа: Югославия — Финляндия 3:1 (25:19, 25:18, 21:25, 25:23); Германия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).

Группа L  
6—8.07.2001. Бурса (Турция) 

 6 июля: Турция — Эстония 3:0 (25:23, 25:21, 25:19); Греция — Россия 3:1 (26:24, 25:20, 21:25, 25:17).
 7 июля: Россия — Эстония 3:0 (25:11, 25:22, 25:23); Греция — Турция 3:2 (20:25, 20:25, 25:19, 25:18, 15:11).
 8 июля: Греция — Эстония 3:0 (25:18, 33:31, 25:16); Россия — Турция 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили победители групп — Испания, Нидерланды, Чехия, Франция, Болгария, Югославия, Греция, а также по дополнительным показателям Хорватия, Россия, Португалия и Польша, занявшие в группах вторые места.

Азия 
Команды-участницы: Австралия, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Южная Корея, Япония.

Групповой раунд

Группа С 
3—5.08.2001. Алма-Ата (Казахстан) 

 3 августа: Южная Корея — Узбекистан 3:0 (25:13, 25:12, 25:16); Казахстан — Индонезия 3:0 (25:19, 25:21, 25:17).
 4 августа: Казахстан — Узбекистан 3:0 (25:14, 25:19, 27:25); Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:17, 25:9, 25:7).
 5 августа: Индонезия — Узбекистан 3:1 (23:25, 30:28, 26:24, 25:18); Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:14, 25:15, 25:21).

Группа D 
10—12.08.2001. Доха (Катар) 

 10 августа: Индия — Тайвань 3:1 (25:13, 23:25, 25:23, 25:19); Япония — Катар 3:1 (25:21, 25:17, 19:25, 25:14).
 11 августа: Япония — Тайвань 3:0 (25:21, 25:21, 25:17); Индия — Катар 3:1 (25:17, 25:19, 23:25, 25:14).
 12 августа: Япония — Индия 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:21); Тайвань — Катар 3:0 (25:19, 25:19, 25:14).

Группа Е 
28—30.08.2001. Макао (Китай) 

 28 августа: Австралия — Саудовская Аравия 3:0 (25:16, 25:21, 25:18); Китай — Таиланд 3:0 (25:23, 25:18, 25:13).
 29 августа: Австралия — Таиланд 3:1 (25:14, 25:21, 27:29, 25:21); Китай — Саудовская Аравия 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).
 30 августа: Таиланд — Саудовская Аравия 3:0 (25:23, 26:24, 25:22); Китай — Австралия 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили победители групп — Южная Корея, Япония, Китай, а также две команды, занявшие вторые места в группах С и Е — Казахстан и Австралия.

После отказа сборной Южной Кореи от участия в чемпионате вакантное место было передано Европе.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Аруба, Барбадос, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, США, Ямайка.

Предварительный раунд 
13—17.06.2001. Ораньестад (Аруба) 

 13 июня: Нидерландские Антильские острова — Аруба 3:0 (25:22, 25:22, 25:15); Доминиканская Республика — Ямайка 3:0 (25:10, 25:15, 25:17).
 14 июня: Ямайка — Аруба 3:2 (26:28, 17:25, 25:19, 25:19, 15:13).
 15 июня: Нидерландские Антильские острова — Ямайка 3:0 (25:19, 25:16, 25:19).
 16 июня: Доминиканская Республика — Аруба 3:0 (25:18, 25:14, 25:9).
 17 июня: Доминиканская Республика — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:16, 25:13, 25:20).

Доминиканская Республика и Нидерландские Антильские острова вышли в групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Групповой раунд

Группа М  
27—29.07.2001. Гавана (Куба) 

 27 июля: Мексика — Пуэрто-Рико 3:1 (25:19, 18:25, 25:19, 25:18); Куба — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:9, 25:12, 25:12).
 28 июля: Мексика — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:15, 25:14, 25:10); Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (25:19, 25:13, 25:15).
 29 июля: Пуэрто-Рико — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:20, 25:15, 25:16); Куба — Мексика 3:0 (27:25, 25:14, 25:22).

Группа N 
26—28.07.2001. Виннипег (Канада) 

 26 июля: США — Доминиканская Республика 3:0 (25:19, 25:17, 25:18); Канада — Барбадос 3:0 (25:17, 25:13, 25:12).
 27 июля: США — Барбадос 3:0 (25:18, 25:17, 25:10); Канада — Доминиканская Республика 3:0 (25:21, 25:21, 25:13).
 28 июля: Доминиканская Республика — Барбадос 3:0 (25:12, 25:13, 25:13); Канада — США 3:2 (21:25, 25:16, 29:27, 20:25, 18:16).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили победители групп — Куба и Канада, а также одна из двух команд, занявших в группах вторые места — США. Другая сборная из числа ставших в группах вторыми — Мексика — встретилась в матчах плей-офф с третьей командой южноамериканской зоны сборной Венесуэлы.

Южная Америка 
Команды-участницы: Бразилия, Венесуэла, Чили.

Групповой раунд

Группа О 
26—28.07.2001. Сан-Каэтану-ду-Сул (Бразилия)  

 26 июля: Венесуэла — Чили 3:0 (25:11, 25:16, 25:15).
 27 июля: Бразилия — Чили 3:0 (25:11, 25:16, 25:8).
 28 июля: Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:22, 25:20, 25:11).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получил победитель группового раунда  — Бразилия. Занявшая второе место сборная Венесуэлы встретилась в матчах плей-офф с четвёртой командой североамериканской зоны сборной Мексики.

Плей-офф — Америка 
1—2.09.2001. Каракас (Венесуэла)
 1 сентября.  Венесуэла —  Мексика 3:0 (25:22, 25:19, 25:18).
 1 сентября.  Венесуэла —  Мексика 3:1 (25:18, 22:25, 25:16, 30:28).

По итогам плей-офф двух зон американского континента путёвку на чемпионат мира 2002 года получила Венесуэла.

Африка 
Команды-участницы: Алжир, Египет, Камерун, Кения, Марокко, Намибия, Нигерия, Тунис.

Предварительный раунд 
28—30.01.2001. Бенин-Сити (Нигерия) 

 28 января: Кения — Намибия 3:0 (25:14, 25:9, 25:11).
 29 января: Нигерия — Намибия 3:0 (25:11, 25:6, 25:18).
 30 января: Нигерия — Кения 3:1 (25:20, 19:25, 25:22, 25:15).

Нигерия и Кения вышли в групповой раунд, где к ним присоединились ещё 5 команд.

Групповой раунд

Группа А  
10—12.08.2001. Каир (Египет) 

 10 августа: Камерун — Нигерия 3:0 (25:20, 25:22, 25:17); Египет — Марокко 3:1 (25:23, 20:25, 25:14, 25:19).
 11 августа: Марокко — Камерун 3:2 (25:21, 25:23, 20:25, 19:25, 17:15); Египет — Нигерия 3:2 (23:25, 25:22, 25:21, 23:25, 15:11).
 12 августа: Нигерия — Марокко 3:0 (25:23, 25:19, 25:23); Египет — Камерун 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).

Группа В  
9—11.08.2001. Алжир (Алжир) 

 9 августа: Алжир — Кения 3:0 (25:17, 25:18, 25:16).
 10 августа: Тунис — Кения 3:0 (25:14, 25:15, 28:26).
 11 августа: Тунис — Алжир 3:0 (25:13, 26:24, 25:15).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили победители групп — Египет и Тунис.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Результаты отборочного турнира чемпионата мира-2002 среди мужских команд на сайте FIVB

2001 год в волейболе